Výraz Rež může znamenat:

 Rež (město) – město ve Sverdlovské oblasti v Rusku
 Rež (řeka) – řeka ve Sverdlovské oblasti v Rusku
 réž – archaický nebo krajový výraz pro žito, vyskytující se ve východomoravských dialektech; rež a ryž ve středomoravských dialektech (vyjma jihozápadních) a rež ve slezskomoravských dialektech

Reference

Související články 
 Řež – část obce Husinec v okrese Praha-východ

Rozcestníky - místopisné jméno